Club Jorge Wilstermann is een Boliviaanse voetbalclub uit Cochabamba.

De club werd opgericht op 24 november 1949 en komt in 2011 uit in de op één hoogste Boliviaanse competitie, de Liga Nacional B. In 1980 en 1981 werd de club landskampioen, een prestatie die in 2000 en 2006 werd herhaald. De club is vernoemd naar de eerste commerciële piloot van Bolivia.

Erelijst

Professioneel tijdperk 
 Landskampioen (6)
 1980, 1981, 2000, 2006-ST, 2010-A, 2016-C

Semi-professioneel tijdperk 
 Copa Simón Bolívar (6)
 1958, 1959, 1960, 1967, 1972, 1973

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe link 
 Onofficiële website

Jorge Wilstermann